Toboggan steht für:
 Toboggan, kufenloser Schlitten
 Toboggan (Achterbahn), ein Achterbahnmodell
 Toboggan (Fahrgeschäft), Fahrgeschäft auf Volksfesten
 Toboggan, Markenname von Armadale Motors, britischer Automobilhersteller von 1906/07
 Toboggan, Theaterstück von Gerhard Menzel (Schriftsteller)

Siehe auch:
 Toboggan Gap, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika
 Tobogganers Icefall, Gletscherbruch im Viktorialand, Antarktika